Papyrus Erlangen steht für:
 Papyrus Erlangen 1 
 Papyrus Erlangen 2